L'Éléphant est un vaisseau de la marine française lancé en 1720.
L'Éléphant est une revue française de culture générale éditée depuis 2013.
L'Éléphant est un film russe sorti en 2019.

Voir aussi 
 Thé Éléphant, ou Thé de l'Éléphant